

Райгородок — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Райгородок — селище міського типу, Донецька область, Слов'янський район
 Райгородок — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Райгородок — село, Чернігівська область, Коропський район